Бивотт — кенийская фамилия.

 Бивотт, Амос — кенийский бегун на средние дистанции.
 Бивотт, Пол — кенийский марафонец.
 Бивотт, Роберт (род. 1996) — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на средние дистанции. 
 Бивотт, Стэнли — кенийский марафонец.